Даман-е-Кох () — смотровая площадка и парк на вершине холма к северу от Исламабада, расположенный в центральной части холмов Маргалла. Названием парка служит сочетание слов персидского языка и языка урду: Даман, что означает центр, и Кох, переводимый как холм. Таким образом, Даман-е-Кох переводится как центр холма.

Даман-е-Кох располагается на высоте около 730 метров над уровнем моря и на почти 150 метров возвышаясь над Исламабадом. Он является популярным местом отдыха как у жителей города так и у гостей столицы Пакистана.

Даман-е-Кох располагается на полпути к Пир-Сохаве, наивысшей точке и смотровой площадке холмов Маргалла, расположенной на высоте до 1 100 метров над уровнем моря. Существуют планы по созданию канатной дороги из Даман-е-Кох в Пир-Сохаву.

В зимний период в парке часто встречаются обезьяны. Также в парк иногда проникают гепарды,спускающиеся сюда с более высоких холмов Марри во время снегопадов.

Панорамный вид Исламабада 

Южная сторона парка является главной его достопримечательностью, поскольку отсюда открывается панорамный вид на Исламабад. Отсюда посетители парка могут наблюдать за мечетью Фейсал, недавно возведённую Седьмую авеню и водохранилище Равал.

Для лучшего обзора здесь установлены подзорные трубы и карта Исламабада.

Упоминания в литературе 
Даман-е-Кох описывается в романе Бегущий за ветром писателя Халеда Хоссейни.

Галерея

См. также 
 Пир-Сохава

Примечания

Ссылки 
 Даман-е-Кох на сайте TripAdvisor

География Исламабада
Достопримечательности Пакистана